
Molekulska formula -{C16H24N2O4}- se može odnositi na:

 Ubenimex
 Diacetolol